Starwood Hotels and Resorts Worldwide (, Отели и курорты Старвуд) — американская компания, владеющая 11 сетями отелей и курортных комплексов. Включает 1300 отелей в 100 странах мира, общая вместимость — около 370 тысяч комнат. В апреле 2016 года достигнуто соглашение о поглощении Starwood компанией Marriott International.

История 
В августе 1991 года семья Картера Бёрдена (члена городского совета Нью-Йорка) и семья Зифф (в основном известная издательским бизнесом) основали инвестиционную компанию, её руководителем был назначен Барри Стернлихт. Компания была названа Starwood Capital Group по названию района Старвуд в городе Аспен (Колорадо), где у семьи Зифф был свой дом. Вскоре к ним присоединилась семья Прицкер (). Starwood Capital Group занялась покупкой недвижимости в таких городах как Сан-Антонио, Техас-сити и Колорадо-Спрингс. За полтора года Стернлихту удалось утроить первоначальный капитал в $60 млн. В 1993 году компания переключилась с апартаментов на отели, продав недвижимость чикагскому магнату Сэму Зеллу (). За 1980-е годы отельный рынок стал перенасыщенным, и в 1990-е цена на отели значительно снизилась. В 1994 году была куплена часть сети Westin Hotel Co., включавшая 80 отелей в 19 странах (сеть полностью вошла в состав Starwood в 1998 году). Стоимость сделки составила около $540 млн и была заключена при участии Goldman, Sachs & Company. В этом же году была куплена ещё одна компания, Hotel Investors Trust, всего за 5 млн долларов, поскольку она находилась на грани банкротства. Эта компания включала в себя 30 отелей и казино, от неё Starwood унаследовал листинг на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером «HOT», а также регистрацию в штате Мэриленд от 1980 года. В 1995 году на покупку ещё 30 отелей было потрачено $840 млн. В этом же году была образована компания Starwood Hotels and Resorts Worldwide в составе холдинга Starwood Capital Group.

В 1960―70-х годах корпорация ITT была одним из крупнейших конгломератов США, включавшим (с 1968 года) сеть отелей Sheraton. К середине 1990-х корпорация пришла в упадок, значительная часть активов была распродана. В 1997 году между Hilton и Starwood развернулась борьба за возможность приобрести сеть Sheraton. Аргументы Starwood оказались сильней, и, заплатив за Sheraton $10,2 млрд, компания стала крупнейшим в мире оператором отельного бизнеса. Сумма сделки вдвое превышала рыночную стоимость акций ITT, также была вдвое больше и стоимости всей компании Starwood. В 2000 году акции Starwood Hotels and Resorts Worldwide вошли в состав индекса S&P 500.

В 1999 году за $3 млрд было продано подразделение казино компании Park Place Entertainment. В сеть Sheraton входила группа из девяти элитных отелей Ciga Group (Compagnia Italiana Grandi Alberghi), в 2002 году 4 из них были проданы. Также в 1999 году была куплена компания Vistana, Inc., позже переименованная в подразделение Starwood Vacation Ownership, и была основана программа лояльности клиентов Starwood Preferred Guest.

В 1998 году Starwood и немецкая компания Schörhuber Corporate Group основали совместную сеть Arabella Starwood Hotels & Resorts, состоящую из 43 отелей в Германии, Австрии и Швейцарии, а также одного в Испании и одного в ЮАР. В 2010 году совместное предприятие было ликвидировано по инициативе немецкой стороны.

За 2015 год компания пополнилась 220 новыми отелями. В конце года начались переговоры о покупке Starwood другой компанией этой же отрасли Marriott International. Вскоре появился другой претендент на покупку, китайская холдинговая компания , однако в апреле 2016 года она отозвала своё предложение, собрания акционеров Starwood и Marriott поддержали соглашение о покупке. Сделка была завершена в октябре 2016 года.

Сети в составе компании 
Starwood Hotels and Resorts Worldwide объединяет около 1300 отелей и курортных комплексов, однако лишь 32 них находятся в её собственности или арендованы, остальные относятся к компании на правах франчайзинга (642 отеля) или находятся под управлением (608). Некоторые сети отелей, составляющие компанию, были куплены, другие созданы компанией. В 2005 году в собственности компании было 119 отелей, в 2010 — 65.

Подразделения 
Компания состоит из четырёх подразделений:
 Северная и Южная Америка — оборот в 2015 году составил $1,472 млрд, 719 отелей, из них 622 — в Северной Америке;
 Европа, Африка и Ближний Восток — оборот составил $475 млн, 261 отель, из них 174 — в Европе, 7 — в России;
 Азиатско-Тихоокеанский регион — оборот составил $287 млн, 317 отелей, из них 159 — в Китае;
 недвижимость и курортные комплексы — оборот составил $681 млн, 15 объектов.

По результатам 2014 года выручка от собственных и арендованных отелей составила $1,5 млрд, плата за франчайзинг и управление принесла компании около $1 млрд, другие услуги отелям в системе франчайзинга принесли $2,7 млрд.

Собственники и руководство 
 Брюс Данкан (Bruce W. Duncan) — председатель правления с 2007 года. Родился в 1952 году, окончил колледж Кеньона  и Чикагский университет. В составе совета директоров с 1999 года. Параллельно возглавляет First Industrial Realty Trust, Inc.
 Томас Мангас (Thomas B. Mangas) — главный исполнительный директор с начала 2016 года. До этого возглавлял одно из подразделений компании , ранее проработал 20 лет в компании Procter & Gamble.
 Барри Стернлихт () — был основателем и главным исполнительным директором Starwood Hotels and Resorts Worldwide с 1995 года (когда эта компания отделилась от Starwood Capital Group) по 2005 год. Родился 26 ноября 1960 года в Нью-Йорке, окончил Брауновский университет и школу бизнеса при Гарвардском университете. Затем работал в  консультантом по заключению сделок. В 1989 году участвовал в покупке крупного портфолио недвижимости в Лондоне, вскоре после заключения сделки британский рынок недвижимости обвалился; Стернлихта уволили. После этого началось его сотрудничество с семьёй Зифф, в 1991 году он основал Starwood Capital Group, с тех пор возглавлял различные составляющие эту группу компании (и продолжает возглавлять Starwood Property Trust Inc.). Член совета директоров Estée Lauder Companies и Robin Hood Foundation, попечитель Брауновского университета.

См. также 

 Бристоль (гостиница, Одесса)
 Националь (гостиница, Москва)
 Башни Куллинан
 Империал (отель)

Примечания

Ссылки 
Starwood Hotels and Resorts Worldwide на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам

гостиничные сети
компании США